Улифантс (Улифантсрифир) может означать:

 Улифантс (река, впадает в Атлантический океан) — река в ЮАР, впадает в Атлантический океан.
 Улифантс (приток Гауритса) — река в ЮАР, сливаясь с рекой Гамка, образует реку Гауритс.
 Улифантс — правый приток Лимпопо.